Stony Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stony Creek Township (Indiana)
 Stony Creek Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Stonycreek Township
 Stoney Creek Township